Meckenbach, une municipalité allemande de l'arrondissement de Birkenfeld.
 Meckenbach, une municipalité allemande de l'arrondissement de Bad Kreuznach.